Desa Kawungluwuk kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kawungluwuk (administrativ by i Indonesien, lat -6,75, long 107,80), Jawa Barat, 
 Desa Kawungluwuk (administrativ by i Indonesien, lat -6,72, long 107,08), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar